Domaslovec je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,76 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 949 stanovnika, a 222 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Poznate osobe

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor